Afrikanska mästerskapet i fotboll 1968 spelades i Etiopien. Turneringen utökades till åtta lag, i två fyralagsgrupper där de två bästa i varje grupp gick till semifinal. DR Kongo vann turneringen för första gången, genom att vinna finalen mot Ghana med 1–0.

Rytmen lades om, så att turneringen spelades vartannat år, inte vart fjärde som tidigare.

Kvalspel

Grupp 1

Playoff

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4
Omgång 1

Omgång 2

Grupp 5

Grupp 6
Omgång 1

Omgång 2

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Skytteligan

Källor

Externa länkar 
 RSSSF

1968 i Etiopien
1968
Fotboll i Etiopien
Fotbollsåret 1968